Günder ist der Familienname folgender Personen:
 Bruno Günder (1872–1951), von 1929 bis 1932 Regierungspräsident von Unterfranken und Aschaffenburg
 Heinz Günder (1904–1972), von 1960 bis 1968 Regierungspräsident von Unterfranken

Siehe auch:
 Gunder
 Günter
 Günther